Dörnen steht für:

 Dörnen (Breckerfeld), Ortsteil der Stadt Breckerfeld, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Dörnen (Halver), Ortsteil der Stadt Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Dörnen (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Dörnen (Wuppertal), Ortsteil der kreisfreien Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Personen:
 Ralf Dörnen (* 1960), deutscher Choreograph und Ballettdirektor